Gião pode ser:
 Gião - freguesia no concelho de Santa Maria da Feira, Portugal
 Gião - freguesia no concelho de Vila do Conde, Portugal
 Gião  - lugar na freguesia de Moncarapacho, Olhão, Portugal
 Gião - lugar da freguesia de Candemil, Amarante, Portugal

Desambiguação